Маняй (Mañay) е дума на езика Кечуа означаваща „промяна в традиционното поведение“. Този термин е свързан с уака (huacas). В друг смисъл, Маняй е комбинация между двете религии (на инките и християнството), които са част от отделни традиции и култури. Всяка една от тези религии е повлияна от местните религиозни практики.

Религия